Die Fotbollsallsvenskan 2013 war die 89. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Spielzeit begann am 31. März und endete am 3. November 2013.

Spielzeit

Modus 
16 Mannschaften spielten in Hin- und Rückspiel an 30 Spieltagen um den Lennart-Johansson-Pokal, der als Trophäe für den schwedischen Meistertitel ausgelobt ist, sowie um den Einzug in den Europapokal und gegen den Abstieg in die zweitklassige Superettan.

Der Tabellenführer nach dem letzten Spieltag wurde als schwedischer Landesmeister ausgezeichnet und nimmt an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2014/15 teil. Die zwei dahinter platzierten Mannschaften ziehen neben dem Sieger des Landespokals, der bereits bis zum Sommer ermittelt wird, in die Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15 ein. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte trat in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation traf der Drittletzte der Allsvenskan Halmstads BK auf den Dritten der Superettan 2013 GIF Sundsvall. Bereits im Vorjahr waren diese Mannschaften ebenfalls in der Relegation unter umgekehrten Vorzeichen aufeinander getroffen, dabei hatte sich Halmstads BK durchsetzen können und stieg somit auf, während GIF Sundsvall den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. Erneut setzte sich Halmstads BK durch und blieb somit in der ersten Liga.

Torschützenliste

Meistermannschaft Malmö FF

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013